Prinzenweg steht für
 Prinzenweg (Braunschweig)
 Prinsleden, Wanderweg in Norwegen und Schweden
 Prinzenweg (Tegernsee), Wanderweg über den Gindelalmschneid zwischen Schliersee und Tegernsee
Siehe auch:
 Prinzenstraße